Chinese prachtroodmus
 Himalayaprachtroodmus